Појам Максимилијан Хабзбуршки може да се односи на:
 Максимилијан I Хабзбуршки, цар Светог римског царства
 Максимилијан II Хабзбуршки, цар Светог римско царства
 Максимилијан I од Мексика, цара Мексика.